Une élection maïorale a lieu le  à Istanbul. Les résultats sont cependant annulés, menant à un nouveau scrutin le  suivant.

2019 en Turquie
Turquie
Turquie
2019
Politique en mars 2019